Jméno Tyra Dánská nebo Thyra Dánská nosilo v historii více dánských princezen:

 Tyra Dánská († 1000) – dcera dánského krále Haralda Modrozuba, manželka norského krále Olafa Tryggvasona
 Thyra Dánská (1853–1933) – dcera dánského krále Kristiána IX.
 Thyra Dánská (1880–1945) – dcera dánského krále Frederika VIII.